Новоберёзовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Казановское сельское поселение — входит в Шилкинский район Забайкальского края
 Казановское сельское поселение — входит в Варненский район Челябинской области